Palangan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Palangan, administrativ by, Jawa Timur,

Iran 

 Palangān (bergspass i Iran), Alborz, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar